Hipta era uma deusa da Lídia.

A deusa conhecida na Grécia Antiga como Hipta está ligada ao culto órfico. A fonte órfica liga esta deusa ao deus Dionísio. Diz que o jovem Dionísio foi dado à deusa e esta o carregou na cabeça. Após o parto de Dionísio por seu pai Zeus, a deusa Hipta o levou para sua morada, nas montanhas Lídias. Originalmente também era conhecida como a grande mãe, e Réia. Segundo Károly Kerényi "este, na interpretação grega, tanto podia ser Zeus como Dionísio".

Misticismo
Mitologia grega 
Lídia